Kaijomaa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
, joueur finlandais de hockey sur glace
, joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois